

Очаково — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Очаково — селище, Гусєвський район, Калінінградська область
 Очаково — станція Київського напрямку Московської залізниці в місті Москва